Джари́р — арабское имя собственное, происходит от глагола джарра (), которое означает «тащить, тянуть, таскать» и обозначает поводок или узду для верблюда.

 Ибн Джарир ат-Табари (839—923) — исламский историк и богослов.
 Джарир ибн Атия — знаменитый арабский поэт и сатирик (ум. в 728, 732 или 733 году).
 Джарир ибн Абдуллах ибн Джабир (:ar:جرير بن عبد الله بن جابر) — сподвижник пророка Мухаммада.
 Дейр Джарир (:en:Deir Jarir) — город в Палестине. Расположен в 11 км к востоку от города Рамалла.
 Джарир ибн Абдуллах аль-Химйари (:ar:جرير بن عبد الله الحميري) — сподвижник пророка Мухаммада.

Примечания 

Арабские имена